Дамп'єрр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Дамп'єрр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Дамп'єрр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Дамп'єрр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура

 Гаржилесс-Дамп'єрр, Гаржиле́сс-Дамп'є́рр, Ґаржілесс-Дамп'єрр (фр. Gargilesse-Dampierre) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. 
 Дамп'єрр-ан-Грасе, Дамп'є́рр-ан-Грасе́, Дамп'єрр-ан-Ґрасе (фр. Dampierre-en-Graçay) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. 
 Дамп'єрр-ан-Бре
 Ле-В'єй-Дамп'єрр
 Дамп'єрр-ан-Івлін
 Доммартен-Дамп'єрр
 Дамп'єрр-е-Фле
 Дамп'єрр-ле-Шато
 Дамп'єрр-Сен-Нікола
 Дамп'єрр-ле-Буа
 Дамп'єрр-сюр-Муавр
 Дамп'єрр-ан-Монтань
 Дамп'єрр-ан-Бресс
 Дамп'єрр-о-Тампль
 АЕС Дамп'єрр